eZ publish (от ) — кроссплатформенная система управления контентом с открытым исходным кодом. Разработчик eZ systems, лицензия GNU General Public License / Professional License.

В eZ publish нет понятия «модули», как принято в большинстве CMS. Но условно систему можно разделить на три части, это: Core, Library и Extension. Core (ядро) обеспечивает основную логику работы (создание классов, объектов), настройку системы и управление ею (административный интерфейс). Library — набор вспомогательных библиотек (ezdb, ezwebdav, ezpdf, ezimage, …). Extension — расширения — пользовательские модули.

Предустановленные классы объектов и шаблоны для их отображения:
 форум;
 галерея изображений;
 галерея медиафайлов (flash, mov, avi, …);
 новости;
 интернет-магазин: каталог товаров, корзина (работа с заказами интернет-магазина), оплата по кредитным картам через PayPal (а также paynet — платное расширение) (Интернет-магазин состоит из прайс-листа с описанием продукции и ценами и корзины покупок, позволяющей сформировать и отправить заказ)
 интранет (разделение доступа к файлам, поддержка совместной работы, документооборот, ролевая система контроля доступа, поиск, форум)
 опрос (голосование)
 блог 
 статья с google maps; 
 Календарь и событие календаря; 
 Плееры: Quicktime, Silverlight, Flash media, Real video, Windows media.

Основные возможности ez Publish:

 Пользовательские классы контента и объекты;
 Контроль версий контента(объектов контента);
 Расширенная многоязычная поддержка;
 Встроенный поисковик + поддержка Solr;
 Разделение контента и уровня представления;
 Расширенная система разрешений прав доступа на основе ролей;
 Утверждение контента редактором или администратором и запланированная на определенную дату публикация контента;
 Поддержка нескольких сайтов (мультисайтовость);
 Поддержка мультимедиа с автоматическим преобразованием и масштабированием изображения. Картинки разных размеров для различных представлений, шаблонов;
 RSS-каналы;
 Контактные формы, формы обратной связи и др.;
 Встроенный интернет-магазин;
 Гибкая система управления рабочим процессом(workflow);
 Полная поддержка Unicode;
 Шаблонный движок похожий на smarty. В новой версии twig;
 Поддержка API REST;
 Уровень абстракции базы данных;
 Архитектура MVC;
 Поддержка высокодоступных и масштабируемых конфигураций (многосерверные кластеры);
 Библиотека обработки и анализа XML;
 Коммуникационная библиотека SOAP;
 Библиотеки локализации и интернационализации;
 Несколько других многоразовых библиотек;
 SDK (комплект разработки программного обеспечения) и полная документация;
 API плагина с тысячами доступных расширений с открытым исходным кодом, в том числе:
 оценка контента и комментирование;
 управление целевой страницей;
 продвинутый поисковик;
 текстовый редактор wysiwyg;
 редактирование содержимого сайта;
 геолокация контента;
 Недоработанные разделы / объекты могут быть скрыты/(открыты) от пользователей одним действием. Дополнительное разделение контента независимо от структуры реализовано с помощью Секций, которые потом можно использовать для разделения прав пользователей, дизайна.

 В новых версиях предусмотрена социальная интеграция и интеграция с Google maps.

Осуществлен переход CMS на фреймворк Symfony.

Поддерживаемые операционные системы 
Официально поддерживается работа на Linux (рекомендуется), Microsoft Windows 2000 и Windows XP.

Заявлена возможность работы на Mac OS X, Solaris, HP-UX, FreeBSD.

Могут подойти и другие Win32 и Unix-подобные системы.

Программное обеспечение 
 СУБД: MySQL версии не ниже 4.1.1, PostgreSQL версии не ниже 7.3, Oracle (для Oracle требуется платное расширение).
 Apache 1.3 (рекомендуется) или 2. Модули Apache, по крайней мере mod_php.
 PHP 4.3.х необходим для версий eZ publish до 3.7. eZ publish версии 3.7 и выше требует РНР 4.4.х. Для версии 4.0 необходим PHP 5.1.6+, для 4.1 — 5.2.x. Расширение mbstring к PHP (настоятельно рекомендуется для неанглоязычных пользователей).
 ImageMagick или GD (скомпилированный в PHP) — для работы с картинками.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Международное комьюнити eZ Publish
 Документация
 Энциклопедия eZ Pedia
 Дополнительные расширения системы (модули или плагины)
 Свежие комьюнии-версии CMS для скачивания
 Обучающее видео
 Канал eZ Publish на youtube.com
 eZ Ecosystem.org
 Планета eZ Publish
 Демо-сайт
 Сравнение Drupal и eZ Publish
 Symfony2 встречает eZ Publish 5 

Свободные системы управления сайтами
Свободное программное обеспечение, написанное на PHP